Het Meesterklasse-seizoen 2010/11 was het 15e seizoen van de Meesterklasse, de hoogste Nederlandse schaakcompetitie voor clubteams. Er werd gestreden door 10 teams om het clubkampioenschap van Nederland in een halve competitie.

Voor het vierde jaar op rij werd het Hilversums Schaak Genootschap kampioen. De club wist alle wedstrijden te winnen en werd met een grote voorsprong eerste. ESGOO en Caïssa degradeerden naar de Eerste Klasse.

Arthur Pijpers en Robin Swinkels waren de beste schakers van het seizoen. Beiden behaalden in totaal 7 punten uit 9 partijen.

Teams

Wedstrijden

Eindstand en kruistabel

Beste individuele scores 

Schaken in 2010
Schaken in 2011
Meesterklasse schaken